Die Liste der Stolpersteine in der Provinz Como enthält die Stolpersteine in der italienischen Provinz Como in der Lombardei, die an das Schicksal der Menschen aus dieser Provinz erinnern, die von den Nationalsozialisten ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Die Stolpersteine () wurden von Gunter Demnig verlegt. Die Stolpersteine liegen im Regelfall vor dem letzten selbstgewählten Wohnort des Opfers.

Der erste Stolperstein in dieser Provinz wurde am 16. Januar 2020 in Appiano Gentile verlegt.

Jüdische Geschichte 
Michele Carcano (1427–1484) war ein antisemitischer Hassprediger, später seliggesprochen, der von Dorf zu Dorf zog um seine Botschaften zu verbreiten. Er beendete quasi im Alleingang die Ansiedlungsbemühungen von einigen wenigen Juden in der Nordlombardei. Er, der unter dem Namen Montes Pietatius ein eigenes Banksystem aufbaute, wetterte gegen den Wucher, den er den Juden unterstellte und mit dem er sie gleichsetzte. 1488 wurden neun Juden in einem Schauprozess zum Tode durch Enthauptung verurteilt, darunter Salomone di Como. Das Urteil für weitere jüdische Angeklagte lautete auf Vertreibung – „al bando del ducato“. Zwar wurden die Todesurteile später abgewandelt, doch für Jahrhunderte wussten Juden, was ihnen drohte, wenn sie sich in dieser Provinz ansiedelten.

Bislang wurden in dieser Provinz Como drei Stolpersteine verlegt, einer für einen Widerstandskämpfer, ein Stolperstein für einen in Rom geborenen Juden sowie einen weiteren für eine aus Florenz stammende Jüdin,  beide kamen in den 1930er und 1940er Jahren aus beruflichen Gründen in die Provinz Como.

Liste der Stolpersteine

Appiano Gentile 
In Appiano Gentile wurde ein Stolperstein verlegt.

Como 
In Como, Hauptstadt der gleichnamigen Provinz, wurde ein Stolperstein verlegt.

Mariano Comense 
In Mariano Comense wurde ein Stolperstein verlegt.

Verlegedaten 
Die Stolpersteine der Provinz Como wurden von Gunter Demnig an folgenden Tagen verlegt:
 16. Januar 2020: Appiano Gentile
 20. Januar 2020: Como
 26. Januar 2020: Mariano Comense

Bei der Verlegung des Stolpersteines für Cherubino Ferrario in Appiano Gentile waren mehr als 200 Personen anwesend, darunter seine Tochter Mariuccia.

Weblinks 

 Pietre d'inciampo - Un omaggio a Cherubino Ferrario, Video der Schulklassen, die seine Lebensgeschichte aufgearbeitet haben
 stolpersteine.eu, Demnigs Website

Einzelnachweise 

Como
!Stolpersteine